Лос Романес има више значења:

 Лос Романес, Сан Франсиско (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Романес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику